Подольский сельсовет (сельский совет)

Белоруссия

Гродненская область 

 Подольский сельсовет Островецкого района

Российская Федерация

Вологодская область 

 Подольский сельсовет Устюженского района

Костромская область 

 Подольский сельсовет Красносельского района (упразднён в 2007 году с реорганизацией сельсоветов в поселения)

Омская область 

 Подольский сельсовет Черлакского района (упразднён в первой половине 2000-х с реорганизацией сельсоветов в сельские округа)

Оренбургская область 

 Подольский сельсовет Красногвардейского района

Томская область 

 Подольский сельсовет Бакчарского района (упразднён в первой половине 2000-х)

Украина 

Упразднены в 2020 году.

Ивано-Франковская область 
 Подольский сельский совет — Галичский район.

Киевская область 
 Подольский сельский совет — Барышевский район.

Николаевская область 
 Подольский сельский совет — Веселиновский район.

Полтавская область 
 Подольский сельский совет — Великобагачанский район.

Тернопольская область 
 Подольский сельский совет — Залещицкий район. 
 Подольский сельский совет — Подволочисский район.

Хмельницкая область 
 Подольский сельский совет — Каменец-Подольский район.

Черкасская область 
 Подольский сельский совет — Золотоношский район.

Черниговская область 
 Подольский сельский совет — Сребнянский район.